Queis può riferirsi a:

Persone 
 Erhard von Queis (ca. 1490-1529), vescovo di Pomesania;
 Julius von Queis (1839-1909), cavaliere, proprietario terriero e membro del Reichstag;
 Julius Dietrich von Queis (1705-1769), maggior generale del regno di Prussia.

Altro 
 Queis (fiume) (polacco Kwisa), fiume della Polonia;
 Queis, località della città di Landsberg appartenente al circondario Saalekreis, nel Land della Sassonia-Anhalt.